Marokko - het land
 Marokko (Epcot)
 Marokko (stadsfiguur)
 Marocco (plaats) -  plaats in Italië
 Morocco (Indiana) - plaats in Indiana, Verenigde Staten
 Auguste Philippe Marocco - Mogegask schilder, deelnemer aan het Kunstconcours van de Olympische Zomerspelen 1928.